El Torneig de Luxemburg 2016, oficialment conegut com a BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura interior que pertany als International Tournaments de la WTA. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 22 d'octubre de 2016 al Luxembourg Kockelscheuer de la Ciutat de Luxemburg, Luxemburg.

La tennista romanesa Monica Niculescu va guanyar el títol per primera vegada en la seva tercera final a Luxemburg. Va disputar ambdues finals però no va poder imposar-se en la de dobles.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial    
 
 

2016
WTA Tour 2016